Mycocladus är ett släkte av svampar. Mycocladus ingår i familjen Mycocladaceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Mycocladus